U.S. Air Force Thunderbirds – zespół akrobacyjny wojsk lotniczych Stanów Zjednoczonych
 Seattle Thunderbirds – klub hokejowy
 Thunderbirds (film)

Zobacz też 
 : Thunderbird